Louis d'or peut désigner :
 le louis, une monnaie en or ;
 le Louis d'Or, un prix d'interprétation dramatique néerlandais ;
 le Louis d'Or, un fromage québécois.

Voir aussi